Дарк-э́мбиент (от  — «тёмный», «мрачный»;  — «окружающий», «внешняя среда») — направление электронной музыки. Подвид эмбиента, появившийся в конце 1980-х годов как результат переосмысления экспериментов первых эмбиент-композиторов. По мнению Владимира Богданова, дарк-эмбиент во многом противоположен эмбиенту в том смысле, в котором его понимал Брайан Ино. Определение «дарк-эмбиент» трактуется достаточно расплывчато и обычно используется как зонтичный термин для наименования ряда различных музыкальных направлений. Часто под дарк-эмбиентом понимают любой «мрачный» или «шумный» эмбиент, что не вполне верно.

Наиболее общие характерные особенности

Использование естественных шумов и звуков 
Чаще всего используются промышленные шумы (звуки работы станков, цехов, звон металла и т. п.), природные шумы (звуки леса, воды, животных и птиц). Некоторые проекты используют преобразованные в звук сигналы радаров, космических зондов и военных объектов.

Композиции в дарк-эмбиенте редко бывают построены по классическим законам, их структура отвечает только замыслам автора.

Психоакустические приёмы 
Многие проекты в стиле дарк-эмбиент пытаются вызвать у слушателя определённые эмоции не только на уровне сознательного восприятия, но и на уровне подсознательного, что достигается внесением в звучание композиций низкочастотных звуков и резонансов (например Kunst Grand, Raznolik).

Идеология 
Являясь наследником экспериментов индастриала, дарк-эмбиент всё же редко бывает идеологизированным в общественном понятии — он не затрагивает политические и социальные аспекты, — но проектам этого жанра часто не чужды религиозные, моральные и мистические стороны жизни, которые находят отражение в творчестве. Отдельно от прочих подстилей стоит рассматривать Ritual Ambient и Black Ambient проекты, которые оперируют оккультными идеями, язычеством и сатанизмом.

Монотонность 
Для дарк-эмбиента характерен минималистичный, лишённый ярко выраженных деталей и эмоциональных всплесков звук с эпизодическими резкими увеличениями громкости или использованием различных стуков, хлопающих дверей или звуков падений предметов для нагнетания напряжения. Монотонность и зацикленность придают звучанию гипнотический эффект.

История

Истоки 
Эволюция дарк-эмбиента частично связана с некоторыми ранними работами Брайана Ино в сотрудничестве с другими музыкантами, как, например, композиция «An Index of Metals» с альбома «Evening Star» (совместно с Робертом Фриппом, 1975), включающая в себя грубый гитарный фидбэк, или эмбиентные композиции на альбомах Дэвида Боуи Low (1977) и «Heroes» (1977), а также альбом «Fourth World, Vol. 1: Possible Musics» (совместно с Jon Hassell, 1980), и, особенно, четвёртый альбом эмбиентной серии «Ambient» Ино «Ambient 4: On Land» (1982) Важной предтечей жанра стал двойной альбом Zeit (1972) группы Tangerine Dream, который в отличие от большинства последующих альбомов группы демонстрирует отказ от понятий ритма и мелодии в пользу мрачной атмосферы.

Эмбиент-индастриал 
Эмбиент-индастриал, который впоследствии назовут дарк-эмбиентом, является одним из нескольких направлений пост-индустриальной музыки (после распада группы Throbbing Gristle в 1981 году). Последний студийный материал, записанный группой Throbbing Gristle (а именно, альбомы «Journey Through a Body» и «In the Shadow of the Sun»), представляет собой эмбиент-индастриал, он указал общее направление, в котором будут двигаться последователи. Эмбиент-индастриал-группы Lustmord, Coil, Nocturnal Emissions, Zoviet France и Lilith появились в течение 1980-х и первыми стали создавать мрачные эмбиент-композиции. Эти исполнители используют элементы индастриал-музыки, например, нойз или шоковую тактику, но в более тонкой форме. С другой стороны, представители нойза и джапанойза приближаются к эмбиенту, это так называемый нойз-эмбиент. Кроме того, у эмбиент-индастриала наблюдаются сильные оккультные тенденции. Иногда даже выделяют поджанр ритуальный эмбиент.

Развитие в 1990-х 
Появляются новые направления в рамках дарк-эмбиента: изоляционизм, дроун, блэк-эмбиент. К влиятельным деятелям дарк-эмбиента 1990-х относят группы Endura, Autopsia, Vidna Obmana, Lull, Muslimgauze, Raison d’être, Hwyl Nofio. В то же время дарк-эмбиент качнулся в сторону классической музыки. Примерами могут быть проекты Aghiatrias и TakeMeToTheMorgue.

2000-е 
В новом тысячелетии становится популярным дроун, появляется множество высокопроизводительных исполнителей из США: Celer, Tarentel, Double Leopards, Zelienople, а также из других стран: Timothy D. Hecker, Jannick Schou (Cylon), Fabio Orsi, Mathias Josefson. Много исполнителей дроуна появляется в России: Frozen Star, MoozE, Bardoseneticcube, Старуха Мха, Lunar Abyss Deus Organum, LostSilver, Neznamo, Closing the Eternity, , Exit in Grey. Большое влияние на поджанр оказала датская группа Snowpiercer. С выходом альбомов Arta Mors (2012) и Every Knee Shall Bow (2014), дарк-эмбиент начал активно завоёвывать поклонников в странах Северной и Восточной Европы. Фронтмен Snowpiercer Вадим Моргунов (Vadim Morgunov) и клавишник Йенс Петерсон (Jens Peterson) во многих интервью заявляли, что к дроун-эмбиенту можно с большой натяжкой отнести их пластинку Dysphemism (2015), а остальные работы коллектива и вовсе принадлежат к такому обширному понятию как индастриал-рок.

Разновидности и ответвления стиля

Айсолейшенист-эмбиент 
Айсолейшенист-эмбиент () или изоляционизм () можно отличить от других форм эмбиента по использованию повторения, диссонанса, микрохроматики и неразрешающихся гармоний, чтобы создать ощущение беспокойства и нерешённого запустения. Термин был популяризирован в середине 1990-х британским журналом The Wire и компиляцией Ambient 4: Isolationism с лейбла Virgin Records, и вначале он был синонимом «индастриал-эмбиента», но также включал определённых исполнителей пост-метала (, Lull, ) и пост-техно (Autechre и Aphex Twin). Иногда исполнители, работающие в других стилях, создают «изоляционистский» саунд, например Labradford, Seefeel, Kyle Bobby Dunn, Techno Animal, Voice of Eye, KK Null и прочие.

Блэк-эмбиент 
Блэк-эмбиент (, «чёрный эмбиент») — стиль, в котором дарк-эмбиент становится по-настоящему пугающим и кошмарным; такой подход стал востребованным больше всего у блэк-металистов, поэтому также используются непосредственно элементы блэк-метала (дисторшн, скриминг). Жанр зародился в 1980-х годах. Жанр характеризуется расстроенными акустическими гитарами, расстроенными барабанами, мрачным синтезатором, скримом или шрайком, и иногда электро-гитарой под дисторшном. Жанр основан был во Франции благодаря авант-группе «Les Légions Noires». Жанр делает акцент не на мрачность, а на атмосферу и ужас при прослушивании.

Данжен-синт 
Данжен-синт () — это жанр синтезаторной лоу-фай музыки, зародившийся в начале 1990-х годов в среде блэк-металлистов. Происхождение термина относится к фразе «Dark Dungeon Music», которой характеризовал свою музыку один из основателей движения Mortiis. В дальнейшем стиль был пересмотрен в начале 2010-х, а термин «dungeon synth» впервые был использован в 2011 году автором одноимённого блога Эндрю Вердна.

Музыканты жанра часто черпают вдохновение из саундтреков к RPG видеоиграм, из инструментальных вступлений блэк-метал композиций, а также из синтезаторных элементов дарквейва и дарк эмбиента. Благодаря этому, музыкальный жанр часто ассоциируют с музыкой компьютерных игр.

Дроун-эмбиент 
Дроун-эмбиент возник в конце XX века в результате заимствования эмбиентом элементов дроуна. Для произведений в этом стиле характерны монотонные низкочастотные гудения, разноритмовые вибрации и резонансы, гармонические абстракции, а также часто используются записи инструментов, пущенные задом наперёд, что создаёт в сумме сплошной звуковой ландшафт. Изначально источниками звука были электрогитары (дроун-метал), позднее к ним прибавились природные (звуки ветра, воды) и синтезируемые звуки, обработанные в соответствии с канонами жанра.

Литература

Ссылки 
 Dark Ambient — понятие, история, разнообразие
 Дарк Амбиент Энциклопедия
 Фильм о создании Эмбиент-музыки из окружающих звуков

Примечания 

Дарк-эмбиент